Телеграфи́ст:
 Телеграфист — профессия
 Телеграфист (фильм)